Пти́цы-мы́ши, или мыша́нки  — отряд птиц, включающий одноимённое современное семейство и одно или несколько вымерших семейств. Современные представители отряда являются эндемиками Африки южнее Сахары, в то время как ископаемые остатки, которые учёные относят к периоду от раннего эоцена, помимо Африки были обнаружены в Европе и Северной Америке.

К отряду птиц-мышей относят один из самых ранних известных таксонов класса птиц — найденный в Нью-Мексико вымерший вид Tsidiiyazhi abini возрастом около 62,5 млн лет.

Систематика 
Современное семейство птиц-мышей, включающее два рода с шестью видами, обладает уникальными чертами, которые позволили выделить его в отдельный отряд Coliiformes. Отряд был описан Murie в 1872 году. Согласно некоторым молекулярным исследованиям, этот отряд обособлен на уровне парвакласса Coliae. Помимо современного видов к отряду относят большое количество ископаемых таксонов.

Положение отряда среди всего класса птиц является предметом дискуссий. По мнению Майра, некоторые морфологические характеристики говорят о сестринском положении птиц-мышей и попугаеобразных, что подтверждается молекулярным анализом последовательности ядерных генов, опубликованным Chubb в 2004 году. Мликовский включил роды Selmes, Masillacolius, Eoglaucidium, Primocolius в семейство Zygodactylidae отряда Piciformes.

Описание 
Небольшие птицы-мыши, размерами примерно с воробья, отличаются длинным хвостом и коротким и толстым клювом. Характерной особенностью представителей отряда является возможность двигать вперёд-назад первым и четвёртым пальцем из-за чего строение лапы у птиц-мышей может быть помимо ?, как пампродактильным, так и зигодактильным..

Cкелет птиц-мышей обладает рядом характерных особенностей. Вертлужная впадина (cotyle) в дорсальной части Ulna очень крупная. На cranial side tibiotarsus cnemial crests and patellar crest образуют ограниченный гребенем жёлоб.
.

Сухожилие, отвечающее за разгибание большого польца (extensor digitorum longus) у птиц-мышей расположено также как и у попугаеобразоных.

Распространение 
Окаменелые остатки архаичных форм представителей отряда, которые были найдены на территории Европы и Северной Америки, относят к раннему и среднему эоцену. По-видимому, этот отряд в палеогене отличался большим разнообразием по сравнению с современным положением.

Начиная с позднего эоцена известны остатки современных форм птиц-мышей. Современные представители отряда обитают в Африке к югу от Сахары.

Питание 
Современные птицы в основном питаются фруктами.

Эволюция 
Российский орнитолог Евгений Алексанрович Коблик предполагает, что древние птицы-мыши отделилась от «праракшеобразных» до того, как эта группа разделилась на несколько современных отрядов. Сходство с современными представителями наблюдается с позднего эоцена.

Уникальное расположение этого небольшого отряда привлекает к нему внимание учёных, изучающих систематику и эволюцию надотряда Neoaves. В частности, учёные исследуют радиацию класса птиц после мел-палеогенового массового вымирания, происходившего около 66 млн лет назад. Обнаруженный в  в Нью-Мексико, Tsidiiyazhi abini возрастом около 62,5 млн лет является самым древним представителем отряда (и одним из древнейших представителей класса птиц) и показывает, что уже через несколько миллионов лет после массового вымирания эволюция птиц включала специализацию лапы.

Примечания

Литература 
 
 

Отряды птиц